Jméno a příjmení Josef Havlíček má více nositelů:

 Josef Havlíček (1899–1961), český architekt
 Josef Havlíček (hudebník) (* 1952), český hudebník
 Josef Havlíček (sochař) (1909–1972), český akademický sochař